Anguilla (otok), otok istočno od Portorika, politički dio prekomorskih područja Angvila
 Anguilla (rod), rod zrakoperki iz porodice Anguillidae, uključuje jegulju (Anguilla anguilla)